Gouden Leeuw (Amsterdam), flats in Amsterdam-Zuidoost
 Groenhoven (Amsterdam), flats in Amsterdam-Zuidoost en
 Professor Joop van Stigtpark, de groenstrook ertussen en eromheen